Деме́шко — білоруське та українське прізвище. Відомі носії:

 Демешко Віктор Іванович — лауреат Державної премії СРСР.
 Демешко Інна Миколаївна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.
 Демешко Олександр Ігорович — білоруський футболіст, півзахисник брестського «Динамо».
 Демешко Олександр Сергійович — білоруський музикант, учасник основного складу ВІА «Пісняри», заслужений артист БРСР.  

Українські прізвища
Білоруські прізвища